Гордон, Алан:
  (1944—2010) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландской лиги в составе клуба «Хиберниан» (1972).
 Гордон, Алан (род. 1981) — американский футболист.